Бротвейт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бротвейт, Ингер (род. 1978) — норвежская писательница.
 Бротвейт, Пер-Кристиан (род. 1996) — норвежский футболист.